Toponímia:
 Vilaró (Abella de la Conca), paratge del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà 
 Vilaró (la Baronia de Rialb), mas al nucli de Pallerols de Rialb (la Baronia de Rialb, la Noguera)
 Vilaró (Pardines), entitat de població del municipi de Pardines, a la comarca del Ripollès
 El Vilaró (Gaià), masia del municipi de Gaià (Bages)
 El Vilaró (Sant Bartomeu del Grau), masia de Sant Bartomeu del Grau (Osona) 
 El Vilaró (Viver i Serrateix), masia de Viver, al municipi de Viver i Serrateix (Berguedà) 
 Cal Vilaró (Lluçà), masia de Lluçà (Osona) 
 Cal Vilaró (Calders), masia a la parròquia de Sant Vicenç de Calders (Calders, al Moianès)
 Can Vilaró, diversos indrets
 Casa Vilaró, diversos indrets
 Masia del Vilaró Vell, monument protegit com a bé cultural d'interès nacional a Olius (Solsonès)
 Mola de Vilaró, muntanya al municipi de Sant Carles de la Ràpita, a la comarca del Montsià
 Molí del Vilaró, molí del municipi de Puig-reig (Berguedà) 
 Biografies:
 Ada Vilaró Casals (Prats de Lluçanès, 1972), artista i directora escènica catalana d'acció multi-disciplinar, que treballa la performance, el site-specific i l'art comunitari
 Felip Vilaró i Carbonell (Palafrugell, Empordà, 1888 – Mataró, Maresme, 1938), compositor de sardanes 
 Francesc Vilaró i Carbonell (Palafrugell, 1885 - Granollers, 1966), instrumentista de tenora, pedagog i compositor de sardanes i de nombroses composicions corals i religioses 
 Isidre Vilaró i Codina (Viver de Segarra, Segarra, 1872 - Calaf, Segarra, 1930), escriptor, mestre i advocat 
 Jordi Vilaró i Sarradell (Badalona, 1965), intèrpret de tible i compositor de sardanes 
 Josep Maria Vilaró i Pascual (Arbúcies, 1910 – 1997), intèrpret de tible, pianista i compositor 
 Pasqual Vilaró i Piera (Barcelona, 1803 – ~1870), pintor d'indianes, fabricant i comerciant de cotó 
 Ramon Vilaró i Galceran (Guissona, 1897 - Rubí, 1967), veterinari
 Ramon Vilaró i Massaguer (Girona, 1953), empresari gironí del sector del joc i oci, vinculat a l'empresa CODERE vinculat al món de l'esport 
 Xevi Vilaró (Cellera de Ter, 1975), artista contemporani